Storia d'Italia – cronologia storica relativa all'Italia

Letteratura
 Storia d'Italia – opera storica del 1540 di Francesco Guicciardini
 Storia d'Italia – collezione di saggi di Indro Montanelli, scritti in collaborazione con Roberto Gervaso e Mario Cervi, pubblicati tra il 1965 e il 2000
 Storia d'Italia dal 1861 al 1997 – saggio del 1997 di Denis Mack Smith
 Storia d'Italia a fumetti di Enzo Biagi – serie di fumetti Mondadori a cura di Enzo Biagi